Dimerella är ett släkte av lavar. Dimerella ingår i familjen Coenogoniaceae, ordningen Ostropales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dimerella